Главы Хабада (любавичские ребе) — лидеры любавичского хасидизма, ребе:

 Алтер Ребе (1745—1813) — основатель Хабада
 Мителер Ребе (1773—1827) — сделал в 1813 году Любавичи своей резиденцией. 
 Цемах-Цедек (1789—1866) — достиг примирения с митнагдим
 Шмуэль Шнеерсон (1834—1882)
 Шолом-Дов-Бер (1860—1920) — резко выступил против сионизма и создал центр Хабада в Хевроне
 Йосеф Ицхок Шнеерсон (1880—1950) — создал центр Хабада в Бруклине (США)
 Менахем Мендл Шнеерсон (1902—1994)

Главы Хабада